Killarney Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Killarney Lake (Alberta)
 Killarney Lake (Bowen Island, British Columbia)
 Killarney Lake (Capital, British Columbia)
 Killarney Lake (Stikine, British Columbia)
 Killarney Lake (Manitoba)
 Killarney Lake (New Brunswick)
 Killarney Lake (Sudbury District, Ontario)
 Killarney Lake (Timiskaming District, Ontario)
 Killarney Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Killarney Lake (Idaho)
 Killarney Lake (Michigan)
 Killarney Lake (Oklahoma)
 Killarney Lake (South Carolina)
 Killarney Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Killarney